Fon steht für:
 Fon (Sprache), eine westafrikanische GBE-Sprache (ISO-639-3-Code)
 Fon (Titel), einen westafrikanischen Adelstitel
 Fon (Volk), ein westafrikanisches Volk
 Fon (Unternehmen), ein WLAN-Hotspot-Unternehmen
 Fon, eine nur schriftlich verwendete Kurzform für Telefonnummer (Rufnummer)

FON steht für:
 FON Universität, eine private mazedonische Hochschule

.fon steht für:
 .fon, ein Dateiformat vor allem für Schriften (englisch Font), siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/F

Siehe auch:
 Phon

Abkürzung